A sigla CDC pode significar: 

 Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos
 O grupo musical venezuelano Caramelos de Cianuro
 A empresa de supercomputação Control Data Corporation
 A empresa de administração de portos Companhia Docas do Ceará
 Coral do Céu - Pico de bodyboard em Vila Velha no Espírito Santo
 O antigo computador mainframe CDC 6600
 O Código de Defesa do Consumidor instituído pela Lei Nº 8.078/90
 Comitê dos Direitos da Criança 
 Síndrome cri-du-chat
 Criador de conteúdo, gíria para descrever um responsável por uma página na rede social Facebook.
 Cobi de Cima - Bairro de Vila Velha no Espírito Santo
 Partido Cidadania e Democracia Cristã

Desambiguações de siglas